Jacques Le Goff (1924-2014) – francuski historyk
 Nicolas Le Goff (ur. 1992) – francuski siatkarz